A National Basketball Association 1967–1968-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 22. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Wilt Chamberlain lett.

A Seattle SuperSonics és San Diego Rockets csatlakozott a ligához, a csapatok száma tizenkettő lett. A Detroit Pistons átkerült a keleti divízióba. Az alapszakaszbeli mérkőzések számát 81-ről 82-re emelték.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Wilt Chamberlain
Az év újonca: Earl Monroe

All-Star-mérkőzés 

MVP: Hal Greer
Vezetőedzők: Alex Hannum (Kelet), Bill Sharman (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba